La coupe d'Algérie masculine de handball 2014-2015 est la  édition de la compétition.

Trente-deuxièmes de finale 

Les 24 matchs du tour des  de finale ont été joués le vendredi 20 mars 2015 à partir de 10h30, avec la participation des clubs de la division Nationale 1. 

Les clubs de la division Excellence entreront en lice lors des  de finale, quant au détenteur du trophée le GS Pétroliers, il entrera en compétition en  de finale .

Pour la rencontre (WAB Ouargla - HC Bejaïa) : qualification de WAB ouargla au tour de 16é de finale à la suite du forfait du HC Béjaïa.

Seizièmes de finale

Tableau final 

Le tour des 1/8é de finale a connu l'élimination du détenteur du trophée, le GS Pétroliers par le MB Tadjenanet.

cette élimination a mis fin à la domination du GS Pétroliers sur la dame coupe depuis 1997.

Vainqueur de la Coupe d'Algérie masculine de handball 2014-2015

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie masculin de handball
 Coupe d'Algérie féminine de handball
 Fédération algérienne de handball    

Coupe d'Algérie masculine de handball
Algérie, Coupe M
Handball, Coupe M